Pachycerianthus är ett släkte av koralldjur. Pachycerianthus ingår i familjen Cerianthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Cylinderrosor
Pachycerianthus